Церковь Илии Пророка (Ильинская церковь, Свято-Ильинский храм) — православный храм в рабочем поселке Усть-Донецкий Ростовской области.

Адрес: Усть-Донецкий район, город Усть-Донецк, улица Комсомольская, 4а.

История 
Храм с престолом Илии Пророка был построен между 1994 и 1998 годами, каменный. Относится к Усть-Донецкому благочинию Волгодонской епархии. Православный приход храма был зарегистрирован в ноябре 2002 года.

Настоятелем храма с 1994 года является протоиерей Борис Александрович Овчинников (род. 29.01.1970). В 1997 году окончил Ростовское духовное училище, в 2004 году — Православный Свято-Тихоновский богословский институт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Храмы | Усть-Донецкое благочиние
 Чудотворная икона в Усть-Донецком
 В Ростове-на-Дону прошли Димитриевские образовательные чтения

Усть-Донецкий
Усть-Донецкий
Храмы, построенные в 1998 году в России
1990-е годы в Ростовской области